Distretto di Lyman – distretto dell'Ucraina situato nell'oblast' di Donec'k, già distretto di Krasnyj Lyman fino al maggio 2016, soppresso nel 2020
Distretto di Lyman – distretto dell'Ucraina situato nell'oblast' di Odessa, soppresso nel 2020